Bilikiss Adebiyi Abiola (1983-), une entrepreneuse nigériane ;
 Hafsat Abiola (1974-), une militante nigériane pour les droits humains, les droits civiques et la démocratie ;
 Kudirat Abiola (1951-1996), la femme de Moshood Abiola, assassinée en 1996 ;
 Moshood Abiola, également appelé MKO Abiola (1937-1998), un homme d'affaires et un homme politique nigérian.

Voir aussi 
 Abiola, prénom africain ;
 Abiola Babes : un club nigérian de football basé à Abeokuta et aujourd'hui disparu.